Romániai települések
 Irtásfalu Arad megye
 Lázurihegy Bihar megye
 Lazuri Dâmbovița megye
 Lazuri Fehér megye, Aranyosszohodol község
 Lazuri Fehér megye, Nagylupsa község
 Lazuri Gorj megye
 Lázári Szatmár megye
 Újvágás, Szilágy megye